Alex Young (1880–1959) válogatott skót labdarúgó (Everton)  
 Alex Young (1937–2017) válogatott skót labdarúgó (Hearts, Everton)  
 Alex Young (1971) amerikai producer